Чемпионат Таджикистана по футболу 2012 () — 21-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2012 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2012 на сайте soccerway.com 

2013
Таджикистан
Спорт в Таджикистане в 2012 году